Thomaston kan syfta på:

 Thomaston, Alabama
 Thomaston, Connecticut
 Thomaston, Georgia
 Thomaston, Maine
 Thomaston, New York